Rao steht für:
 Gong Rao, thailändisches Idiophon (Musikinstrument)
 Rao (Titel), Titel eines hinduistischen Herrschers
 Rao (Indonesien), Kecamatan (Distrikt) in Pasaman, Provinz Sumatra Barat, Indonesien
 Rao (Senegal), Ort in Saint-Louis (Département), Region Saint-Louis, Senegal
 Rao (Gattung) , 1989, parasitoide Wespe aus der Familie Platygastridae, Superfamilie Platygastroidea, Unterordnung Taillenwespen

Råö steht für:
 Råö, Ort in Kungsbacka (Gemeinde), Hallands län, Schweden

Rao ist der Familienname folgender Personen:
 A. Nageswara Rao (1924–2014), indischer Schauspieler
 Amrita Rao (* 1981), indische Schauspielerin und Model

 Bhargavi Rao (1944–2008), indische Übersetzerin der Telugu-Literatur
 Bhogaraju Ramana Rao, indischer Arzt und Träger des Padma Shri
 C. N. R. Rao (Chintamani Rao; * 1934), indischer Chemiker
 C. R. Rao (* 1920), indischer Statistiker
 C. R. Krishnaswamy Rao (1927–2013), indischer Verwaltungsbeamter
 C. R. Narayan Rao (1882–1960), indischer Zoologe
 C. Vidyasagar Rao (* 1941), indischer Politiker, Gouverneur von Maharashtra
 Chinta Chandrashekar Rao (* 1988), indischer Fußballspieler
 Dasari Narayana Rao (1947–2017), indischer Filmregisseur, Schauspieler, Produzent und Liedtexter
 Dileep Rao (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Domenico Rao (* 1977), italienischer Leichtathlet
 Edida Nageswara Rao (1934–2015), indischer Filmproduzent 
 Rao Fu (* 1978), chinesischer Künstler
 Gitanjali Rao (* 2005), US-amerikanische Naturwissenschaftlerin und Erfinderin
 Goparaju Ramachandra Rao (1902–1975), indischer Atheist
 Gummadi Venkateswara Rao (1928–2010), indischer Schauspieler
 Jianfeng Rao (1965/1966–2013), chinesischer Geschäftsmann und Bergsteiger 
 John Cyrus Rao (* 1951), US-amerikanischer Historiker
 K. Chandrashekar Rao (* 1954), indischer Politiker
 K. V. Krishna Rao (1923–2016), indischer Militär und Politiker
 Lilian Rao-Lisoa (* 2000), französisch-madagassischer Fußballspieler
 Matthew Rao (* 1994), britischer Automobilrennfahrer
 N. T. Rama Rao (1923–1996), indischer Filmschauspieler, Regisseur, Produzent und Politiker
 Naveen Rao (* 1975), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 P. Chandrasekhara Rao (1936–2018), indischer Jurist und Richter
 P. V. Narasimha Rao (1921–2004), indischer Politiker
 R. Ranga Rao (* 1935), indischer Mathematiker
 Raja Rao (1908–2006), indischer Schriftsteller
 Rao Shushi (1903–1975), chinesischer Revolutionär und Politiker
 S. R. Rao (1922–2013), indischer Autor und Archäologe
 Sathuri Kamalakara Rao (1959/1960–2014), indischer Cricketspieler
 T. L. Kantha Rao (1923–2009), indischer Schauspieler
 T. Rama Rao (1938–2022), indischer Filmregisseur
 Taranath Rao (1915–1991), indischer Perkussionist
 T. Prakash Rao (1924–1992), indischer Filmregisseur
 Ursula Rao (* 1965), deutsche Ethnologin
 V. Madhusudhan Rao (1923–2012), indischer Filmregisseur
 V. Rama Rao (1935–2016), indischer Politiker
 Rao Xinyu (* 2002), chinesische Mittelstreckenläuferin

rao steht für:
 Rao (Sprache) (ISO-639-3-Code), Ramusprache in Madang Province, Papua-Neuguinea

RAO steht für:
 Recent African Origin, Ausbreitungstheorie des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens), siehe Out-of-Africa-Theorie #Out-of-Africa II
 Rechtsanwaltsordnung, siehe Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
 Reichsabgabenordnung, Zusammenfassung von Steuerregelungen im Deutschen Reich
 Response Amplitude Operator, Übertragungsfunktion, die einer Eingabefrequenz die Antwort zuordnet
 Flughafen Ribeirão Preto (IATA-Code), brasilianischer Flughafen
 Royal Army of Oman Königlich-omanische Armee, siehe Omanische Streitkräfte #Königlich-Omanische Armee

R. A. O. steht für:
 Roter Adlerorden, preußischer Verdienstorden

Siehe auch:
 Satz von Rao-Blackwell, mathematischer Satz aus der Schätztheorie
 Cramér-Rao

Abkürzung